Шорндорф:

 Шорндорф — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Шорндорф — коммуна в Германии, в земле Бавария.